DD 391 Henley (Корабль соединённых штатов Хэнли) — американский эсминец типа Бэгли.

Заложен на верфи Mare Island Navy Yard 28 октября 1935 года. Спущен 12 января 1937 года, вступил в строй 14 августа 1937 года.

3 октября 1943 года потоплен японской подводной лодкой «Rо-108» в гавани Финч на Новой Гвинее.

Из состава ВМС США исключён 16 ноября 1943 года.

Литература

Ссылки 
 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS 
 NavSource Naval History 

Эскадренные миноносцы типа «Бэгли»
Суда по алфавиту